Śmiłowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Śmiłowo, village du powiat de Gostyń, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Śmiłowo, village du powiat de Piła, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Śmiłowo, village du powiat de Szamotuły, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Śmiłowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Śmiłowo, village de la voïvodie de Mazovie